Андроново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андроново — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Россия

Алтайский край 
 Андроново — село в Тюменцевском районе.

Вологодская область 
 Андроново — деревня в Бабаевском районе.
 Андроново — деревня в Великоустюгском районе.
 Андроново — деревня в Вепревском сельсовете Вологодского района.
 Андроново — деревня в Несвойском сельсовете Вологодского района.
 Андроново — деревня в Кадуйском районе.
 Андроново — деревня в Сокольском районе.

Калужская область 
 Андроново — село в Ферзиковском районе.

Красноярский край 
 Андроново — деревня в Ужурском районе.

Москва 
 Андроново — бывшая деревня в районе Лефортово.

Нижегородская область 
 Андроново — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Андроново — деревня в Поддорском районе.

Пермский край 
 Андроново — деревня в Косинском районе.
 Андроново — деревня в Кунгурском районе.
 Андроново — деревня в Чернушинском районе.
 Андроново — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Андроново — деревня в Куньинском районе.
 Андроново — деревня в Островском районе.

Рязанская область 
 Андроново — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Андроново — деревня в Вяземском районе.
 Андроново — деревня в Гагаринском районе.
 Андроново — деревня в Духовщинском районе.
 Андроново — деревня в Смоленском районе.
 Андроново — деревня в Угранском районе.

Тверская область 
 Андроново — деревня в Аксёновском сельском поселении Андреапольского района.
 Андроново — деревня в Волокском сельском поселении Андреапольского района.

Тульская область 
 Андроново — деревня в Суворовском районе.

Ярославская область 
 Андроново — деревня в Даниловском районе.
 Андроново — деревня в Рыбинском районе.